Herøy (Møre og Romsdal)
 Herøy (Nordland)

Zobacz też